Schlyter ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Schlyter (* 1968), schwedischer Politiker der Grünen und seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments in der Fraktion Grüne/EFA
 Carl Johan Schlyter (1795–1888), schwedischer Rechtswissenschaftler
 Karl Schlyter (1879–1959), von 1932 bis 1936 schwedischer Justizminister

Siehe auch:
 Schlüter